Большесундырское сельское поселение:
 Большесундырское сельское поселение — сельское поселение, Моргаушский район Чувашии.
 Большесундырское сельское поселение — сельское поселение, Ядринский район Чувашии.